

П'ятилітка — село, Іглінський район, Башкортостан
 П'ятилітка — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 П'ятилітка — селище, Первомайський район, Оренбурзька область

Див. також 
 П'ятирічка